Een duif is een vogel die in meerdere kleuren kan voorkomen.

 Duiven (vogels), een familie van vogels
 Rotsduif
 Huisduif, een gedomesticeerde rotsduif
 Postduif
 Stadsduif
 Houtduif
 Vredesduif, een symbool van vrede afgebeeld als een witte duif met een olijftakje in zijn bek
 Duif (sterrenbeeld), een klein sterrenbeeld aan de zuidelijke hemelkoepel
 Duif (politiek), een politicus die om zijn milde of verzoenende beleid of standpunten bekendstaat 
 Project Duif, poging om duiven te gebruiken als doelgeleiding van geleide wapens (VS, Tweede Wereldoorlog).

Personen en personages
Nederlanders
 Jan Ariens Duif, kunstschilder
 Gert-Jan Duif, voetballer
fictie
 Gerrit de Postduif, figuur in de Fabeltjeskrant

Zie ook
De Duif (doorverwijspagina)
Lijst van duivenrassen